Morata de Jiloca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Morata de Jiloca (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Morata de Jiloca (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar